«Крижаний світ» () — науково-фантастичний роман американського письменника Гола Клемента. Роман вперше побачив світ частинами 1951 року на сторінках журналу «Аналог». Вперше надрукований повністю 1953 року видавництвом Гном пресс тиражем 4 000 примірників.

Сюжет 
Роман розповідає про міжпланетного наркозалежного мандрівника, який змушений працювати в неймовірно холодному світі (з його точки зору) — настільки холодному, що атмосфера, якою він дихає, сірка, є жовтою твердою речовиною. Насправді це Земля, а він об'єднується з вихідцями з іншої планети, людьми, намагаючись зупинити контрабанду небезпечного наркотику (тютюну) до Сіріусу. Незважаючи на те, що історія стосується як іншопланетян, так і людей, вона розповідається переважно з точки зору прибульців.

Відгуки 
Оглядач «Гелексі» Грофф Конклін охарактеризував «Крижаний світ» як «правдоподібний, захоплюючий та ситний». Бучер і Маккомас дали неоднозначний відгук про роман, зазначивши, що, хоча він був «тонко побудований і охарактеризований, [і] навряд чи викликає подив або будь-які інші емоції [від] гарної фантастики», а Клемент вважає, що автор «ніколи не робив кращої роботи, щоб зробити [роман] правдоподібним і науково переконливим кожною деталлю фізіології та технології інопланетної раси ... настільки захоплююче створена й описана, що ви цілком можете змиритися з несправедливою кількістю романістичного занудства». П. Шуйлер Міллер стверджував, що «як інтелектуальна головоломка вона вищого рангу», але дійшов висновку, що складність ідентифікації з головним героєм-іншопланетянином обмежить привабливість роману.

Примітки

Література

Посилання 
 «Крижаний світ»  на сайті Internet Speculative Fiction Database 
Have you remembered any other Norton novels you read? I forgot to give you the link http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?209  , can something else help remember.

Науково-фантастичні романи 1953
Науково-фантастичні романи США
Англомовні фантастичні романи
Твори Хола Клемента